Во́ин:
 «Воин» — советский фильм 1991 года режиссёра Виктора Пусурманова.
 «Воин» — южнокорейский фильм 2001 года режиссёра Кима Сон Су.
 «Воин» — британский фильм 2001 года режиссёра Азифа Кападиа.
 «Воин» — американский фильм 2002 года режиссёра Уилла Харпера.
 «Воин» — американский фильм 2011 года режиссёра Гэвина О’Коннора.
 «Воин» — российский фильм 2015 года режиссёра Алексея Андрианова.